SXG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Senanga (Zambia)